Yarım Ay (deutsch: „Halbmond“) ist der Titel folgender Medien:

 Yarım ay, ehemalige türkische Zeitschrift
 der türkische Titel von Half Moon (Film), Film aus dem Jahr 2006